Słomianka peut désigner en Pologne :
 Słomianka, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Słomianka, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Słomianka, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie